Fotografia
Photo (revista francesa)
Fotö — ilha na província de Bohuslän, Suécia

Desambiguações de topônimos